Grupp C i afrikanska mästerskapet i fotboll 2013 spelades mellan den 21 januari och 29 januari, i Nelspruit och Rustenburg. I gruppen spelade Burkina Faso, Etiopien, Nigeria och Zambia.

Tabell

Zambia mot Etiopien

Nigeria mot Burkina Faso

Zambia mot Nigeria

Burkina Faso mot Etiopien

Burkina Faso mot Zambia

Etiopien mot Nigeria

Referenser

Afrikanska mästerskapet i fotboll 2013